Lenka může být: 

 Lenka – křestní jméno
 Lenka (okres Rimavská Sobota) – obec na Slovensku
 Lenka (planetka) – planetka s číslem 10390
 Lenka (zpěvačka) – australská zpěvačka
 Lenka (album) – album stejnojmenné zpěvačky 
 Lenka (film) – televizní film režiséra Rudolfa Tesáčka z roku 1982
 lenka (Plagiosterna) – rod z řádu brouků

Externí odkazy